Salas pagasts har flere betydninger:

 Salas pagasts (Babītes novads) — territorial enhed i Letland
 Salas pagasts (Salas novads) — territorial enhed i Letland